Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en Pologne et s'est déroulé du 11 au .

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Barrages

Vainqueurs de poule

Éliminatoires entre  et 3

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions 
Meilleur joueur (MVP) : Ernando Gomez 
Meilleur marqueur : Ernando Gomez 
Meilleur attaquant : Semen Poltavsky 
Meilleur contreur : Marco Parma 
Meilleur serveur : Semen Poltavsky 
Meilleur passeur : Jang-Hun Son 
Meilleur défenseur : Alexander Sokolov 
Meilleur receptionneur : Alexis Gonzalez

Classement final

Composition des équipes 

Entraîneur : Éric Daniel  ; entraîneur-adjoint : Ludovic Paille

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FIVB

2001
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 2001
Monde masculin moins de 21 ans 2001
Monde masculin moins de 21 ans
Sport en Pologne en 2001